Pikes (in lingua inglese "picche") è il termine con cui vengono indicate le winklepicker. Il termine può anche riferirsi a:

Geografia 
 Pikes Peak – cima più alta del sud Front Range delle Montagne Rocciose, nel Nord America
 Pikes Ibiza – hotel di lusso ad Ibiza

Musica 
 Pikes – album di Buckethead del 2013